Atabegs von Luristan ist der Name folgender Dynastien:
 
 die Fadlawi-Atabegs von Großluristan (Lur-i Buzurg; reg. 1148 bis 1424 von Izeh aus), siehe Hazaraspiden
 die Chorschidi-Atabegs von Kleinluristan (Lur-i Kutschik; reg. etwa 1184 bis 1597 von Chorramabad aus)